Sezon 1963/1964 był 26. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Partizani Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Robert Jashari, który w barwach klubu Partizani Tirana strzelił 9 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie 
Szkodra:Vllaznia Szkodra - Naftëtari Qyteti Stalin 1 - 1
Qyteti Stalin:Naftëtari Qyteti Stalin - Vllaznia Szkodra 0 - 2

Zespół Vllaznia Szkodra utrzymał się w 1. lidze.

Linki zewnętrzne 

1963 w piłce nożnej
1964 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii